

Населені пункти та їхні частини
 Жидово — село в гміні Любранець Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Жидово — село в гміні Тшцель Мендзижецького повіту Любуського воєводства
 Жидово — село в гміні Бартошице Бартошицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Жидово — село в гміні Сміґель Косцянського повіту Великопольського воєводства
 Жидово — село в гміні Колачково Вжесінського повіту Великопольського воєводства
 Жидово — село в гміні Рокетниця Познанського повіту Великопольського воєводства
 Жидово — село в гміні Чернеєво Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Жидово — село в гміні Полянув Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Жидово — село в гміні Барлінек Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства
 Жидово — частина міста Влоцлавек в Куявсько-Поморському воєводстві
 Жидово — частина села Борово в гміні Чемпінь Косцянського повіту Великопольського воєводства

Примітки